Liehenbach ist ein geographischer NAme:

 Liehenbach (Bühlertal), Weiler der Gemeinde Bühlertal im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Liehenbach (Sandbach), rechter Zufluss des hier noch Bühlot genannten Sandbachs in Untertal, Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg